Eta može značiti:

 Eta, 7. slovo grčke abecede (Η η)
 ETA, Euskadi Ta Askatasuna - baskijska paravojna organizacija